Драган Джоканович (серб. латиница Dragan Đokanović, серб. кириллица Драган Ђокановић, р. 20 апреля 1958, Сараево), сербский политик. Основатель и председатель Демократической партии федералистов.

Начальную, среднюю школу и медицинский факультет окончил в Сараеве.
Получил специальность педиатра в Сараевском университете, где и работает.
Выполнял функции министра Республики Сербской в 1993 – 1994 годах.

Выступил как свидетель перед Гаагским трибуналом в 2005 и 2009 годах.
Женат, двое детей.

Примечания

Ссылки

Официальные сайты 
 Официальный сайт - Драган Джоканович
 Официальный сайт - Демократической партии федералистов

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1958 году
Родившиеся 20 апреля
Политики Югославии
Политики Боснии и Герцеговины
Выпускники Сараевского университета